Ebsen ist der Familienname folgender Personen:
 Buddy Ebsen (1908–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Friedrich Ebsen (1888–1947), SS-Unterscharführer und Lagerkommandant des KZ Schandelah
 Ingwer Ebsen (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler 
 John Bohn Ebsen (* 1988), dänischer Radrennfahrer
 Josine Ebsen, Geburtsname von Josine Müller (1884–1930), deutsche Ärztin und Psychoanalytikerin